Евге́ний Ерофе́ев: